Visions kan syfta på:

 Visions (musikalbum av Grimes) – musikalbum av Grimes
 Visions (musikalbum av Stratovarius) – musikalbum av Stratovarius
 Visions of Johanna – en låt skriven och framförd av Bob Dylan
 Visions of Atlantis – ett symphonic power metal-band ifrån Österrike
 Visions in Blue – en brittiska new romantic grupp
 Visions of the Beast – en samlingsdvd med det brittiska heavy metal bandet Iron Maiden
 Visions of the Past – ett andra fullängdsalbum av hårdrocksbandet Axewitch
 Visions from the Spiral Generator – skiva av Vintersorg  
 Visions of the Emerald Beyond – ett musikalbum av Mahavishnu Orchestra